Exclusive steht für:
 Exclusive (Album), das zweite Studioalbum des US-amerikanischen Musikers Chris Brown
 Exclusive (Band), eine 2008 gegründete, fünfköpfige Elektropop-Band aus München

Siehe auch:
 Exklusive
 Exklusiv
 Exclusif